Eurocard (creditcard), een merk van creditcards in Europa
Eurocard (printplaat), een Europese standaard voor inrichting van printplaten